BMC (лат.)

 British Motor Corporation — историческая британская автомобилестроительная корпорация.
 BMC — современный турецкий производитель грузовиков и автобусов, первоначально ассоциированный с британской BMC
 Baseboard Management Controller — контроллер, реализующий логику работы IPMI.
 BMC Racing Team —  американская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 2007 году.
 BxMxC — сингл японской каваии-метал группы Babymetal.